La sigla EIC puede aludir:
en anatomía, al espacio intercostal.
al Ensemble InterContemporain, grupo musical fundado por Pierre Boulez.